Трюфель:
 Трюфель (Tuber) — рід їстівних сумчастих грибів, які вважають делікатесами.
 Трюфель білий — вид грибів родини  (Tuberaceae)
 Трюфель борха — вид грибів родини трюфелевих (Tuberaceae).
 Трюфель чорний або Трюфель перигорський — вид грибів родини трюфелевих (Tuberaceae).
 Трюфель степовий— вид грибів роду Терфезіа ().
 Трюфелі — плодові тіла підземного гриба, представника роду Трюфель ().
 Трюфель () — сорт цукерок.
 Трюфелі () — фільм 2008 року, режисер Кім Нгуєн.